Че́слав — мужское славянское имя, в переводе со старославянского языка — «честная слава». Означает также «славный честью». Существует и другой вариант происхождения имени — от слова «тщеславие».

Это мужское имя распространено в Польше, встречается в Чехии (341 носитель, 287 место по распространённости), Сербии и некоторых других славянских странах. В России встречается редко.

Близки к имени Чеслав имена Часлав — «ожидающий славы» и Чаеслав — «желающий славы» (от старого слова «чаять» — желать).

Имя Чеслав в других языках 
 Белорусский язык — Чэслаў, Часлаў
 Польский язык — Czesław
 Чешский язык — Česlav
 Сербский язык — Časlav
 Латинский язык — Ceslaus
 Литовский язык — Česlovas

Именины 
 Именины по католическому календарю — 6 и 20 апреля.
 Именины в Польше — 12 июня и 20 июля.
 Именины в Чехии — 16 января.
 Именины в Латвии — 8 февраля.

См. также 
 Список славянских имён
 Чеслава
 Часлав
 Часлава
 Чаеслав

Мужские имена
Имена славянского происхождения
Страницы значений:Тёзки